Жюль Гюста́в Рене́ Коти́ (, 20 марта 1882 года, Гавр, Третья Французская республика, — 22 ноября 1962 года, Гавр, Пятая Французская республика) — французский государственный и политический деятель, 17-й президент Франции (1954—1959), второй и последний президент Четвёртой республики и формально первый президент учреждённой в октябре 1958 года Пятой республики.

Биография 
Ранние годы

Родился 20 марта 1882 года в Гавре.

В 1899—1902 годах изучал право и философию в университете Кана, после чего работал адвокатом в Гавре. Общественный деятель, основатель литературного кружка, в который помимо него вошли некоторые его друзья (1905). В 1910 году был адвокатом профсоюзного деятеля Жюля Дюрана. Являлся президентом Коллегии адвокатов Франции. Участник Первой мировой войны. В рамках неё участвовал в Битве при Вердене. В 1919 году неудачно баллотировался в мэры Гавра.

Политическая карьера

В 1923—1935 годах — депутат Национального собрания от Республиканского союза. В декабре 1930 года — помощник заместителя министра внутренних дел. В 1936—1944 годах — сенатор от департамента Нижняя Сена.

В июле 1940 года голосовал за наделение Анри Филиппа Петена чрезвычайными полномочиями, однако позднее включился в Движение Сопротивления.

В 1944—1945 годах — член созванной Шарлем де Голлем Временной консультативной ассамблеи. С 1946 года был депутатом Учредительного собрания Четвёртой Французской республики от Нижней Сены. Возглавлял фракцию «независимых республиканцев». В 1947—1948 годах — министр реконструкции и городского развития Франции, в 1948—1953 — член Совета Республики от Нижней Сены и заместитель председателя Совета Республики.

Президентство

23 декабря 1953 года Коти был избран президентом Франции, вступив в эту должность 16 января 1954 года.

Президентство Коти сопровождалось лучшим по сравнению с президентством Венсана Ориоля положением дел в экономике. Однако внутриполитическая ситуация по-прежнему была нестабильной: за почти 5-летнее президентство Кати сменилось 8 правительств. Также Франция столкнулась со значительными внешнеполитическими неудачами, проиграв войну в Индокитае и начав боевые действия в Алжире, не имевшие по состоянию на 1959 год особого прогресса.

В мае 1958 года ввёл в стране чрезвычайное положение и предложил кандидатуру Шарля де Голля на пост премьер-министра Франции. В сентябре того же года способствовал принятию новой конституции, установившей во Франции президентскую республику.

После президентства

8 января 1959 года передал президентские полномочия де Голлю. Стал членом Конституционного совета Франции. Скончался 22 ноября 1962 года в Гавре. Похоронен на кладбище Сент-Мари-дю-Гавр.

Семья 
21 мая 1907 года женился на Жермене Корбле (1886—1955). От этого брака у Коти родились дочери Женевьева (1908—1987) и Анна Мари (1910—1987).

Награды 
Французские

 Кавалер Большого креста Ордена Почётного легиона (1954).
 Кавалер Большого креста Ордена Звезды Анжуана.
 Кавалер Большого креста Ордена Нишан-эль-Ануар.

Иностранные

 Кавалер цепи Ордена Слона (Дания).
 Двойной орден.
 Кавалер Большого креста на цепи Ордена «За заслуги перед Итальянской республикой» (Италия).
 Кавалер Большого креста Ордена Христа (Португалия).
 Верховный орден Христа (Ватикан, 1957).

Примечания 

Правители Европы XX века
Политики XX века
Правители XX века
Президенты Франции
Участники Первой мировой войны (Франция)
Члены Конституционного совета Франции
Четвёртая французская республика
Батоннье
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Франции
Юристы по алфавиту
Юристы Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Сенаторы Франции
Министры Франции
Члены Академии моральных и политических наук